Дудлея () — род суккулентных растений семейства толстянковые, родом из юго-западной части Северной Америки. Виды этого рода бывают разных форм, некоторые большие и вечнозеленые, другие листопадные. Несмотря на их резкие различия во внешнем виде, большинство видов легко гибридизуются.

Описание 
Дудлея — относительно малоизвестный род по сравнению с другими более широко культивируемыми суккулентами, но сближение интересов коллекционеров суккулентов, любителей местных растений и садоводов привело к выращиванию многих видов в качестве декоративных растений. В дикой природе многие виды Дудлеи уязвимы, так как освоение земель и браконьеры часто угрожают нишевым популяциям растений. Браконьеры часто отправляют растения в Восточную Азию, особенно в Южную Корею. Защитники природы, питомники и правительства борются с браконьерством с помощью программ размножения и законов о защите.

Ботаническое описание 
Травы многолетние, 7-10 дм высотой, голые. Стебли надземные (каудекс) или подземные (клубнелуковицы), обычно прямостоячие, простые или двуветвистые на верхушке, реже с боковыми вегетативными ветвями, часто мясистые; цветочные стебли однолетние, из пазух листьев розетки, простые или разветвленные, на вершине розетки, с рассеянными более мелкими листьями. Листья персистирующие или увядающие в начале лета, сохнущие персистирующие и часто покрывающие каудекс в течение многих лет, плотно собранные в прикорневой или верхушечной розетке, очередные, расходящиеся у основания, черешковые или сидячие; пластинка от линейной до округлой, от почти пластинчатой ​​до теретообразной или почти шаровидной, 0,2-30 см длиной, мясистая, основание без шпор, края целые. Соцветия боковые, 2±цинциннатные. Цветоножки присутствуют. Цветки (обычно без запаха), прямостоячие или поникающие, 5-членные; чашелистики в основании сросшиеся, все одинаковые, короче лепестков; лепестки прямостоячие и образуют трубку от цилиндрической до 5-угольной или расходящиеся от середины, сросшиеся у основания или до середины, белые, желтые, оранжевые или красные; нектарный диск усеченный, его ширина больше высоты; тычинок 10; нити прирастают к основанию венчика; пестики прямостоячие или восходящие до раскидистых, почти отчетливые; основание завязи округлое; столбики короче завязи. Плоды от прямостоячих до раскидистых. Семена узкояйцевидные, продольно-ребристые, тонко-поперечно-ребристые.

Эпикутикулярный воск 

Одной из самых известных особенностей некоторых растений рода Дудлея, является их восковой налет. Листва многих видов покрыта эпикутикулярным воском или фариной. Этот восковой налет обычно белый, меловой и мучнистый, и он является тезкой во многих официальных и неофициальных эпитетах видов, таких как Dudleya pulverulenta, Dudleya farinosa (Дудлея мучнистая), Dudleya brittonii. Воск на Dudleya brittonii (также известной как Гигантская меловая дудлея) — это поверхность с одним из самых высоких коэффициентов отражения ультрафиолета, когда-либо обнаруженных у растений. При воздействии воды воск может покрывать капли на листьях, препятствуя их испарению. Фарина в основном состоит из пентациклических тритерпеноидов.

Распространение 

Природный ареал: юго-западная часть Северной Америки: штаты США: Аризона, Калифорния, Невада, Орегон, Юта и Северо-запад Мексики и Мексиканские острова Тихого океана.

Виды Дудлеи широко распространены и разнообразны по своему ареалу, но обычно их можно найти на выходах скал, скалах или выемках дорог, где их листья помогают им хранить воду в условиях, слишком сухих для большинства видов растений. Большинство из них маленькие и незаметные, когда не цветут. Две преобладающие среды обитания, где можно найти растения этого — это побережье или горы. Дудлея предпочитает умеренные температуры, летний покой, зимние осадки и каменистые места обитания, а это означает, что их можно найти в различных, разрозненных местах, от океанических утесов на побережье Калифорнии до небесных островов в Аризоне.

Систематика 
Род развился как неоэндемик от предков рода Очиток во время создания сухого летнего климата в районе Калифорнии 5 миллионов лет назад. Ранние ботаники классифицировали более крупные виды к роду Эхеверия и Котиледон, а загадочные виды — к роду Очиток.

Этот род является единственным таксонном трибы Очитковые, у которого развилось симподиальное ветвление. До появления современной филогенетики род делился на три подрода, два из которых ранее были самостоятельными родами. Подроды состояли из Dudleya, Stylophyllum и Hasseanthus. Недавние исследования показали, что эти группы являются полифилетическими и отныне неприемлемыми в качестве таксономических групп.

Таксономические усилия, начатые Джозефом Роузом и Натаниэлем Бриттоном, создали три рода, которые в конечном итоге, после исследований Рейдом Мораном, были отнесены к роду Дудлея. Филогенетические исследования все ещё находятся на ранней стадии и осложняются тем фактом, что многие виды находятся под угрозой исчезновения.

Таксономия 
, Bull. New York Bot. Gard. 3: 12 (1903).

Этимология 
Род Дудлея назван в честь , первого заведующего кафедрой ботаники Стэнфордского университета.

Синонимы 
Гетеротипные (основанные на разных номенклатурных типах):

 Stylophyllum Britton & Rose (1903)

Виды 
Подтвержденные виды по данным сайта POWO на 2022 год:

Галерея

Выращивание

Растущая среда 
Среда для выращивания должна пытаться имитировать предпочитаемую почву каждого вида в природе. Наиболее важным элементом среды является хороший дренаж, так как Дудлеи очень восприимчивы к плесени и грибкам. Удобрения можно использовать для поддержания хорошего цвета и роста, но их следует разбавлять. Глиняные горшки предпочтительнее пластиковых при выращивании растений из-за преимуществ дренажа воды. Пластиковые горшки также могут убить растения из-за перегрева корней.

Полив 
В садоводстве Дудлею следует сажать под углом. Это позволяет скопившейся воде стекать из похожего на гнездо центра растения, тем самым предотвращая микробное разложение. Дудлею не следует поливать сверху, так как это может повредить их покрытие, известное как фарина, которое присутствует на многих видах.

В период с поздней осени до ранней весны полив следует проводить часто, чтобы способствовать хорошему росту и развитию цветков. Растения, выращенные под воздействием осадков, при условии, что они находятся в средиземноморском климате, могут получать оптимальную влажность. Напротив, растения, выращиваемые в помещении или в теплицах, следует поливать, чтобы обеспечить максимальный рост растения.

В период покоя, с поздней весны до осени, полив следует ограничить двухнедельными интервалами, но не прекращать полностью. В природе растения могут полностью высохнуть в период покоя.

Тень 
Растениям, растущим в прибрежных районах, может потребоваться небольшое затенение, в то время как растениям растущим в пустынях, внутренних долинах и горах, потребуется тень. В летние месяцы, 50 % тени могут быть полезны для растений. Если холодостойкая Дудлея выращивается во время заморозков или снегопадов, её следует притенять, чтобы не повредить растение так как быстрая оттепель может быть губительна.

Размножение 
Дудлеи нельзя размножать листовыми черенками. Размножение в основном достигается за счет отводков и прорастания семенами.

Примечания

Ссылки 

Толстянковые
Суккуленты
Декоративные растения